Гребёнка (гребень, гребешок) — разновидность расчёски с редкими зубьями.

Фамилия 
 Гребёнка, Евгений Павлович (1812—1848) — украинский и русский писатель, поэт.
 Гребёнка, Николай Павлович (1819—1890) — русский архитектор.

Топоним 
 Гребёнка — город районного значения в Полтавской области (Украина)
 Гребёнка — грузопассажирская узловая станция Южной железной дороги (Украина)

См. также